Все́волод Серге́ев:
 Сергеев, Всеволод Николаевич (1891—1962) — комбриг (1938), комдив (1938), генерал-лейтенант (1940). Герой Хасанских боёв (командовал 39-м ск).
 Сергеев, Всеволод Павлович (1917—1984) — полковник, Герой Советского Союза.